Le mercredi  est le 291 jour de l'année 1865.

Naissances 
 Arie de Jong (mort le ), médecin et volapükiste néerlandais
 Logan Pearsall Smith (mort le ), écrivain américain

Décès 
 Henry John Temple (né le ), politicien britannique

Voir aussi 
 18 octobre et octobre 1865